Il doppio femminile  del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrici Liezel Huber e Rachel McQuillan che hanno battuto in finale Janet Lee e Wynne Prakusya 6-2, 6-0.

Teste di serie

 Tina Križan /  Katarina Srebotnik (semifinali)
 Alexandra Fusai /  Rita Grande (semifinali)

 Liezel Huber /  Rachel McQuillan (campionesse)
 Janet Lee /  Wynne Prakusya (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 2001